Amia, AMIA oder AMiA steht für
 Kahlhecht, eine Fischart
 American Medical Informatics Association
 Anglican Mission in the Americas
 Asociación Mutual Israelita Argentina, eine Wohltätigkeitsorganisation der jüdischen Gemeinschaft in Argentinien,
 für den 1994 auf das AMIA-Büro in Buenos Aires verübten terroristischen Anschlag siehe AMIA-Anschlag
 Association of Moving Image Archivists

Abkürzung